Мутность может означать:
 Мутность атмосферы
 Мутность воды